Hochfelden kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Hochfelden, Bas-Rhin, kommun i departementet Bas-Rhin,

Schweiz 

 Hochfelden, Zürich, ort och kommun,